16-е первенство Казахстана по футболу 2017 года среди 16 команд Второй лиги, которое проводилось с 7 апреля по 27 октября 2017 года.

Участники 
Дебютировали во Второй лиге:
 «Кайсар М» (Кызылорда) - фарм-клуб «Кайсара», который квалифицировался в КПЛ 
 Алтай - новый футбольный клуб, представлял Восточно-Казахстанскую область.

География соревнования

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Итоговая таблица

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Бомбардиры

Рекорды

Голы 
Самая крупная победа хозяев (+8): 09.06.2017. «Рузаевка» 8:0 «Окжетпес-М».

Самая крупная победа гостей (+9): 26.05.2017. «Кайсар-М» 0:9 «Кайрат-М».

Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой (9): 26.05.2017. «Кайсар-М» 0:9 «Кайрат-М».

Наибольшее число голов в одном матче (10): 30.06.2017. «Астана-М» 2:8 «Жетысу-М».

Посещаемость 
Наибольшее количество зрителей (2000): 24.06.2017. «Алтай» 1:0 «Иртыш-М».

Наименьшее количество зрителей (50):

07.04.2017. «Тобол-М» 1:0 «Иртыш-М»,

14.04.2017. «Окжетпес-М» 3:2 «Астана-М»,

05.05.2017. «Окжетпес-М» 1:2 «Кайрат-М»,

02.06.2017. «Окжетпес-М» 1:1 «Ордабасы-М»,

16.06.2017. «Окжетпес-М» 1:2 «Тараз-М».

Примечания

Ссылки 
 

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017